Masumoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Kimio Masumoto
 Masami Masumoto

Robotskapade auktorsförkortningar